Александр Анатольевич Багратиони (род. 13 июля 1990, Тернополь) — украинский шахматист, гроссмейстер (2014).

Окончил Тернопольский национальный экономический университет в 2011.

Биография 
Начал заниматься шахматами в возрасте 6 лет. Первый тренер и наставник, как это часто бывает в шахматах, был отец. В 9 лет выполнил 1-й разряд в г. Одесса.

В 12 лет стал кандидатом в мастера спорта. В 19 лет было присвоено звание Международного мастера. Многократный победитель и призёр международных и национальных турниров.

Чемпион Иерусалима 2018 года.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Украины